VG247 (Videogaming24/7) — веб-сайт, посвящённый компьютерным играм и игровой индустрии; новостной блог, расположенный в Великобритании и основанный в феврале 2008 года ветераном игровой индустрии Патриком Гарраттом (). Согласно рейтингу сайта CNET.com, VG247 занимает третье место в списке десяти лучших игровых блогов в мире, уступая лишь Kotaku.com и Joystiq.

История 
VG247 был основан в феврале 2008 года в результате сотрудничества Патрика Гарратта и Eurogamer Network. VG247 был основан исключительно как новостной блог: он должен был освещать лишь новости игровой индустрии и не писать рецензии и прочие материалы. На то время в Великобритании ещё не было новостных игровых блогов, подобных Kotaku.com и Joystiq.

В момент основания блога Гарратт был его единственным участником, прочие редакторы и авторы присоединились позже.

9 февраля 2009 года был серьёзно изменён дизайн и структура сайта, были добавлены новые особенности. Кроме этого, был расширен штат сотрудников, в частности, к блогу присоединилась Стефани Наннили, ранее работавшая в 1UP.com.

В январе 2011 года VG247 стал первым в Великобритании сайтом, который обеспечивает полное и беспрерывное новостное покрытие событий игровой индустрии 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это стало возможным благодаря очередному расширению штата сотрудников.

В мае 2012 года заработала русская версия сайта: https://web.archive.org/web/20120908004544/http://www.vg247.ru/, созданная в сотрудничестве с Eurogamer.net. Ресурс специализируется на новостях, также переводя рецензии и превью Eurogamer. По неизвестным причинам закрыт, при входе — переадресовывает на http://www.vg247.com/

Штат сотрудников 
Редакторы (Editors)
 Патрик Гарратт () (редактор)
 Стефани Наннили () (редактор новостей в США)
 Джонни Каллен () (редактор новостей в Великобритании)
 Бренна Хиллер () (редактор новостей в Австралии)

Авторы (Contributors)
 Натан Грейсон () (ночной автор)
 Джо Андерсон () (фрилансер)
 Киза МакДональд () (фрилансер)
 Джастин Кранзл () (фрилансер)
 Лорен Вэйнврайт () (фрилансер)

Награды 
VG247 дважды номинировался на награды «Best Website» (Лучший веб-сайт) и «Best Online Blog» (Лучший интернет-блог) на Games Media Awards в 2008 и 2009 годах, однако не выиграл ни одну из этих наград. Тем не менее, в октябре 2009 года Games Media Awards присудила VG247 звание «Best Blog» (Лучший блог), а его основателю и главному редактору Патрику Гарратту звание «Best Specialist Writer, Online» (Лучший профессиональный редактор в интернете), при том, что в 2009 году VG247 не номинировался. На сайте  это событие назвали «персональным триумфом Пэта Гарратта»

Также в октябре 2009 года VG247 выиграл три награды Games Media Award: «Best Games Website» (Лучший игровой сайт), «Best Specialist Writer (Web)» (Лучший профессиональный редактор в интернете) и «Best Games Blog» (Лучший игровой блог).

В ноябре 2009 года VG247 был включен сайтом CNET.com в список десяти лучших игровых блогов в мире и занял в нём третье место, уступив блогам Kotaku.com и Joystiq первое и второе место соответственно.

В августе 2010 года VG247 завоевал очередную награду: Games Media Awards включил его в список шести лучших игровых блогов.

Примечания

Ссылки 
 

Сайты, появившиеся в 2008 году
Сайты, посвящённые компьютерным играм